103-й выпуск  Тур Фландрии — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Бельгии. Гонка прошла 7 апреля 2019 года в рамках Мирового тура UCI 2019. Победу одержал итальянец Альберто Беттиоль.

Участники 
В гонке приняли участие 25 команд: 18 команд категории UCI WorldTeam и 7 профессиональных континентальных команд.

Маршрут

Ход гонки

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 
 
 

2019 год в велоспорте
Спорт в Бельгии в 2019 году
Апрель 2019 года